, Дмитрий: 
 
 Леонов, Дмитрий Сергеевич (1899—1981) — политработник, генерал-лейтенант.